375 км, 375-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Казарма-Язовская 375 км — прежнее название населённого пункта (тип: станция) Язевка-Сибирская в Алейском районе Алтайского края.
 375 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 066845
 375 км — блок-пост, Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код 486772
 375 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 200125
 375 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 788520